België:
 Elst (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van Brakel
 Elst (Limburg), een gehucht van de gemeente Riemst in Belgisch-Limburg
 Elst (Zele), een wijk in de gemeente Zele in Oost-Vlaanderen
 Kasteel ter Elst, een kasteel, een van de oudste gebouwen in de provincie Antwerpen gelegen in de gemeente Duffel

Nederland:
 Elst (Gelderland), een dorp en voormalige gemeente in de huidige gemeente en landstreek Overbetuwe
 Elst (Noord-Brabant), een buurtschap in Noord-Brabant (gemeente Maasdonk)
 Elst (Utrecht), een dorp op de Utrechtse Heuvelrug (gemeente Rhenen)
 De Elst, een buurtschap in Noord-Brabant (gemeente Cuijk)

Personen
Personen met de achternaam Elst, Van Elst en Van der Elst, zoals:
 Koenraad Elst, een Vlaamse wetenschapper
 Werenfried van Elst, een Ierse heilige
 Anselme Vander Elst, een Vlaamse politicus
 François Van der Elst, een Belgische voetballer
 Franky Van der Elst, een Belgische voetballer
 Frans Van der Elst, een Vlaamse politicus

Zie ook
 Elstar (appel), een appel vernoemd naar Elst in Overbetuwe
 Van der Elst (doorverwijspagina)